ВАТ «Лозівськи́й  м'ясокомбіна́т» — підприємство харчової промисловості. Розташовано у м. Лозова, Харківської області.

Сьогодні завод випускає м'ясо, субпродукти, вироби ковбасні, жир харчовий.

Історія 
У 1995 році підприємство було виставлено на приватизацію .

На 1996 рік завод мав потужності 10.1 т/зміну. Виробництво м’яса в 1996 р. — 4 тони за зміну .

У 2001 році Арбітражним судом Харківської області була порушена справа про банкрутство підприємства .

Примітки

Джерела 
 Закрытое акционерное общество "Комплекс Безлюдовский мясокомбинат"

Посилання 
 Картка підприємства на сайті «Каталог підприємств Україна сьогодні» 
 Картка підприємства на сайті «Aboutcompany.ru» 

Підприємства Лозової
Підприємства м'ясної промисловості Харківської області